Het Tata Steel-toernooi 2014 vond plaats van 10 t/m 26 januari 2014 in Wijk aan Zee. Het werd gewonnen door Levon Aronian.

Eindstand masters

Eindstand challengers 
In de challengergroep won Ivan Šariç met 10 punten uit 13 partijen.

Externe link 
Tata Steel-archief

Tata Steel-toernooi
Schaken in 2014